Az 1952-es férfi röplabda-világbajnokságot 1952. augusztus 17. és augusztus 29. között rendezték a Szovjetunió fővárosában, Moszkvában. A világbajnokságon 11 válogatott vett részt. A vb-t a címvédő és házigazda szovjet csapat nyerte, a magyar csapat ötödik lett.

Lebonyolítás 
A 11 résztvevő két négycsapatos és egy háromcsapatos csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, a harmadik és negyedikek a 7–11. helyért játszhattak. A helyosztó csoportokban is körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoportok végeredménye egyben a torna végeredményét is jelentette.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–11. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1952-es női röplabda-világbajnokság

Röplabda
F1952